Giuseppe Bicocchi – politico e avvocato italiano
 Jacopo Maria Bicocchi – attore italiano
 Loris Bicocchi – pilota automobilistico italiano
 Stefano Bicocchi, noto come Vito – attore e comico italiano